

Єпископи

Патріархи

Див. також 

 Патріарх Єрусалимський
 Список Константинопольських патріархів
 Список Олександрійських патріархів
 Список Антіохійських патріархів

Єрусалим
 
Православна церква Єрусалима